Wanderer или The Wanderer может означать: 

 Wanderer — немецкая автомобильная компания.
 Wanderer — пользовательский интерфейс для операционной системы AROS.
 World Wide Web Wanderer — поисковый робот.
  — видеоигра.

Музыка 
 «The Wanderer» — песня в исполнении Диона, выпущенная в 1961 году.
 The Wanderer — альбом американской певицы Донны Саммер, вышедший в 1980 году.
 «The Wanderer» — песня Донны Саммер с одноимённого альбома.
 Wanderer — альбом немецкой группы Heaven Shall Burn, вышедший в 2016 году.